Cathy Silvers – attrice statunitense
 Diana Silvers – attrice e modella statunitense
 Louis Silvers – compositore statunitense di colonne sonore cinematografiche
 Phil Silvers – attore e cantante statunitense